KV Fiducia is een op 22 maart 1963 opgerichte korfbalvereniging uit Vleuten. De club speelt op "Sportpark Fletiomare-Oost" aan de rand van Vleuterweide, een deel van de wijk Vleuten-De Meern in Utrecht.

Competitieresultaten 1999–2017 (Zaal)

|
|
|
|}

Competitieresultaten 1999–2017 (veld)

|
|
|
|}

Externe link 
 Officiële website

Sportvereniging in Utrecht (stad)
Fiducia